Első compiègne-i fegyverszünet, amely 1918-ban az első világháború harcait zárta le Németország és az antant között.
 Második compiègne-i fegyverszünet, amelyet 1940-ben a franciaországi hadjárat lezárása kötött a Harmadik Birodalom és Franciaország.